Монастирище — місто, Черкаська область, Монастирищенський район, районний центр
 Монастирище — одна з назв міста Монастириська, Тернопільська область
 Монастирище — село, Чернігівська область, Ічнянський район
 Монастирище — вантажно-пасажирська залізнична станція Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Монастирище — урочище в Устинівському районі Кіровоградської області